Меланьин — фамилия; имеет женскую форму Меланьина.
 Меланьин, Владимир Михайлович (1933—1994) — советский биатлонист. Заслуженный мастер спорта СССР.
 Меланьин, Пётр Михайлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.